Bloomberg může odkazovat na:

 Osoby 
 Michael Bloomberg (1942), americký obchodník a zakladatel Bloomberg L.P.; politik a starosta New Yorku (2002–2013)

 Jiné 
 Bloomberg L.P., zpravodajská a mediální společnost založená Michaelem Bloombergem
 Bloomberg Businessweek, časopis 
 Bloomberg Tower, mrakodrap v New Yorku, sídlo Bloomberg L.P.
 Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, součást Johns Hopkins University v Baltimore, Maryland, Spojené státy americké